CoV steht als Abkürzung für
 City of Villains, Computerspiel mit Superbösewichten, siehe City of Heroes #City of Villains
 Club of Vienna, internationale Vereinigung mit 24 Mitgliedern, die sich mit den „Ursachen des Wachstums“ beschäftigt
 Cornelius-Vereinigung, eine christliche Soldatenvereinigung innerhalb der Bundeswehr
 Coronavirus (Begriffsklärung)

Cov steht als Abkürzung für:
 Kovarianz (Stochastik), eine nichtstandardisierte Maßzahl für den (linearen) Zusammenhang zweier Zufallsvariablen mit gemeinsamer Verteilung 

Abkürzung